Савиньяно () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Савиньяно-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Савиньяно-суль-Панаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.
 Савиньяно-суль-Рубиконе — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Форли-Чезена.